Чемпіонат Чорногорії з футболу 2018—2019 років (або Перша ліга) — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Чорногорії. Чемпіоном за тур до фінішу стала Сутьєска (вдруге поспіль).

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Стикові матчі 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 травня – 10 червня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Чорногорії на soccerway 

Чемпіонат Чорногорії з футболу
Чорногорія
Чорногорія
2019 у чорногорському спорті